Tebbutt steht für

 John Tebbutt (1834–1916), australischer Astronom
 Michael Tebbutt (* 1970), australischer Tennisspieler
 Tebbutt (Mondkrater), ein nach Tebbutt benannter Mondkrater
 (11212) Tebbutt, ein nach Tebbutt benannter Asteroid